Pavel Vít (* 22. Oktober 1975 in Plzeň, Tschechoslowakei) ist ein deutsch-tschechischer Eishockeyspieler, der zwischen 2002 und 2008 bei den Dresdner Eislöwen, sowie von 2008 bis 2015 beim ERC Sonthofen unter Vertrag stand. Sein derzeitiger Verein ist der ECDC Memmingen. Sein Bruder Radek Vít ist ebenfalls Eishockeyspieler auf der Position des Centers.

Karriere 
Vít spielt ab 1994 in Deutschland Eishockey, wo er schon vor seinem Einsatz im DEL-Team der Frankfurt Lions bei der Juniormannschaft in Frankfurt und beim Augsburger EV zum Einsatz kam. Mit dem Oberligateam des REV Bremerhaven schaffte er 2000 den Aufstieg in die 2. Bundesliga, wurde aber nach der Saison aussortiert. Die folgenden zwei Jahre spielte er in Crimmitschau und Neuwied, bevor er nach Dresden zu den Eislöwen wechselte. Zur Saison 2008/2009 wechselte er zum ERC Sonthofen in die Bayerische Eishockey-Liga und wurde mit dem Team zweimal bayerischer Eishockey-Meister (2011,2014).

Zur Saison 2006/07 wechselte sein Bruder Radek nach Dresden – damit spielte Vít nach zehn Jahren erstmals wieder in einer Mannschaft mit seinem ein Jahr älteren Bruder. Beide standen in der Saison 1996/97 schon einmal bei den Frankfurt Lions gemeinsam auf dem Eis.

Spielerstatistik

Erfolge und Auszeichnungen 
 Bayerischer Meister mit Sonthofen (2010/2011), (2013/2014)
 Oberligameister (2007/08)
 Oberligameister und Aufstieg mit Dresden (2004/05)
 Oberligameister und Aufstieg mit Bremerhaven (1999/2000)

Weblinks 
 
 

Eishockeyspieler (Frankfurt Lions)
Eishockeyspieler (Deggendorfer SC)
Eishockeyspieler (Fischtown Pinguins Bremerhaven)
Eishockeyspieler (Eispiraten Crimmitschau)
Eishockeyspieler (Dresdner Eislöwen)
Tschechoslowake
Tscheche
Deutscher
Geboren 1975
Mann
Eishockeyspieler (ERC Sonthofen)
Eishockeyspieler (ECDC Memmingen)